Borlești  ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Borlești (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Borlești (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Borlești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Borlești (Satu Mare), Ort in der Gemeinde Pomi im Kreis Satu Mare